

Лозенець () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Царево.
 Лозенець () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Крушари.
 Лозенець () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Стралджа.